Air Force One oder Air Force 1 steht für:

 Air Force One, der Funkrufname für jedes Flugzeug der US Air Force, in dem sich der Präsident der Vereinigten Staaten befindet
 Air Force One (Film), einen US-amerikanischen Film von Wolfgang Petersen
 Air Force 1 (Schuh), einen Basketballschuh